Калви има више значења:
 Калви (Беневенто), је насеље у Италији у округу Беневенто, региону Кампанија
 Калви (Болоња), је насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Калви (Савона), је насеље у Италији у округу Савона, региону Лигурија
 Калви (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Калви Ризорта, је насеље у Италији у округу Казерта, региону Кампанија
 Калви дел'Умбрија, је насеље у Италији у округу Терни, региону Умбрија
 Калви (Француска), је насеље и општина у Француској у региону Корзика, у департману Горња Корзика која припада префектури Калви